Епи́скоп Константи́н (в миру Илья́ Константи́нович Остро́вский; 3 августа 1977, Москва) — епископ Русской православной церкви, епископ Зарайский, викарий Патриарха Московского и всея Руси.

Биография 
Родился 3 августа 1977 года в Москве в семье священника.

В 1994 году окончил среднюю школу и детскую церковную музыкальную школу при Успенском храме города Красногорска.

В 1990—1995 годы исполнял различные послушания в Успенском храме города Красногорска.

В 1995—1999 годы обучался в Московской духовной семинарии.

В 1999 году поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 2003 году.

В 1997—2002 годы исполнял иподиаконское послушание у митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия (Пояркова).

9 октября 1998 года поставлен во чтеца ректором МДА архиепископом Верейским Евгением (Решетниковым).

6 января 2001 года пострижен в монашество митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием с именем Константин, в честь священномученика Константина Богородского.

15 февраля 2001 года рукоположен митрополитом Ювеналием во диакона, а 2 декабря 2002 года — во пресвитера, с возложением набедренника.

В 2002 году назначен проректором Коломенской духовной семинарии по воспитательной работе.

С 2003 года руководил хором Коломенской духовной семинарии.

С 2003 года преподавал в Коломенской духовной семинарии сравнительное богословие, с 2007 года — церковное пение.

В 2003—2006 годах исполнял послушание члена Епархиального совета Московской епархии.

12 января 2004 года включён в состав Епархиальной Богослужебной комиссии и назначен её секретарем. В том же году назначен клириком Введенского храма Коломенской духовной семинарии

В 2005 году назначен председателем Отдела религиозного образования и катехизации Московской епархии и членом Координационного совета по взаимодействию между Министерством образования Московской области и Московской епархией.

В 2006 году награждён наперсным крестом.

11 декабря 2009 года назначен регентом созданного тогда же хора духовенства Московской епархии, в состав которого вошли священнослужители епархии, студенты Коломенской духовной семинарии и миряне. Хор принимал активное участие в основных событиях церковной жизни Московской епархии: ежегодно пел на рождественских и пасхальных богослужениях в Успенском храме Новодевичьего монастыря города Москвы, участвовал в архиерейских богослужениях в городах Московской области, неоднократно сопровождал патриаршие богослужения в Успенском соборе Московского Кремля и в храмах Московской епархии. Управлял хором до лета 2012 года.

14 июня 2011 года назначен заведующим созданными тогда же Миссионерско-катехизаторскими курсами Московской епархии. Целями курсов были подготовка, переподготовка и повышение квалификации миссионеров-катехизаторов, преподавателей церковно-приходских школ, социальных и молодежных работников для приходов и монастырей Московской епархии.

26 июля 2012 года решением Священного Синода избран епископом Зарайским, викарием Московской областной епархии и назначен на должность ректора Коломенской Духовной Семинарии.

29 июля 2012 года в Смоленском соборе Новодевичьего женского монастыря митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием возведён в сан архимандрита.

31 июля 2012 года в крестовом храме в честь Владимирской иконы Божией Матери рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке наречён во епископа Зарайского, викария Московской епархии. Чин наречения возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

12 августа 2012 года в новоосвящённом храме Трёх святителей Коломенской православной духовной семинарии был хиротонисан во епископа Зарайского, викария Московской областной епархии. Епископскую хиротонию совершили: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков), митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий (Судаков), архиепископ Можайский Григорий (Чирков), архиепископ Верейский Евгений (Решетников), епископ Солнечногорский Сергий (Чашин).

В декабре 2012 года назначен членом Епархиального совета Московской епархии.

В 2013 году назначен председателем Аттестационной комиссии Московской епархии.

В 2013 году назначен заведующим Библейско-богословскими курсами имени преподобного Сергия Радонежского Московской епархии.

2 июня 2014 году в Московской духовной академии защитил кандидатскую диссертацию на тему «История и учение „Церкви последнего завета“ (секта Виссариона)». По результатам защиты присуждена степень кандидата богословия.

23 октября 2014 года введён в состав Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

В 2014 году назначен сопредседателем Координационного совета по взаимодействию между Министерством образования Московской области и Московской епархией.

В 2015 году избран Вице-президентом Ассоциации педагогов духовно-нравственной (православной) культуры Московской области.

В 2019 году назначен заведующим Курсов базовой подготовки в области богословия для монашествующих Московской епархии

25 августа 2020 года решением Священного Синода Русской православной церкви назначен председателем комиссии Межсоборного присутствия по богослужению и церковному искусству.

13 апреля 2021 года епископу Константину определено быть викарием митрополита Крутицкого и Коломенского.

В Коломенской епархии был назначен председателем Аттестационной комиссии. 

Решением Архиерейского совета Московской митрополии был назначен председателем Межъепархиального отдела по координации духовно-просветительской,  образовательной деятельности. Также возглавил Координационный совет по взаимодействию между Московской митрополией и Министерством образования Московской области. 

1 июля 2022 г. избран почетным членом Московской духовной академии.

25 августа 2022 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви назначен викарием Патриарха Московского и всея Руси, с поручением возглавить создаваемый миссионерский отдел Московской епархии, с освобождением от должности ректора Коломенской духовной семинарии и выражением благодарности за понесенные труды..

14 сентября 2022 года был назначен настоятелем храма святителя Филиппа, митрополита Московского в Мещанской слободе г. Москвы.

Награды 
 2000 — юбилейная митрополичья грамота
 2003 — медаль преподобного Сергия Радонежского I степени
 2005 — знак губернатора Московской области «Благодарю»
 2007 — знак губернатора Московской области «За труды и усердие»
 2008 — Орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, III степени
 2008 — памятная медаль «1020-летие Крещения Руси»
 2010 — благословенная митрополичья грамота, посвящённая Году учителя
 2010 — почётная грамота Министерства образования Московской области
 2011 — медаль Московской епархии «За усердное служение» III степени
 2012 — юбилейная медаль «В память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года»
 2013 — юбилейная митрополичья грамота, посвященная 290-летию КПДС
 2014 — юбилейный патриарший знак «700 лет преподобного Сергия Радонежского»
 2014 — благодарность Губернатора Московской области
 2015 — юбилейная медаль в память 1000-летия преставления святого князя Владимира
 2016 — знак Московской области преподобного Сергия Радонежского
 2017 — медаль Московской епархии «За усердное служение» I степени
 2017 — юбилейный знак «Коломне 840 лет»
 2017 — юбилейная медаль «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви»
 2018 — медаль Московской епархии «За просветительские труды» I степени
 2019 — юбилейная медаль в честь 90-летия Московской области
 2020 — медаль Московской епархии «За жертвенные труды» I степени
 2022 — почётная грамота Министерства образования Московской области
 2022 — медаль Тверской епархии священномученика Фаддея Тверского I степени

Публикации 
 Последование архиерейских богослужений: Практика Московской епархии // Московские епархиальные ведомости. 2002. — № 5/6. — С. 52-67;
 Указания для ставленников во иерея и диакона: Практика Московской епархии // Московские епархиальные ведомости. 2002. — № 7/8. — С. 75-79;
 О поминовении усопших в период пения Цветной Триоди // Московские епархиальные ведомости. 2005. — № 3/4. — С. 110—112;
 Памяти о. Матфея [архим. Матфея (Мормыля)] // Встреча. МДА. Сергиев Посад, 2009. — № 1 (29). — С. 62-64;
 Сообщение иеромонаха Константина (Островского), председателя Епархиального отдела религиозного образования и катехизации на собрании благочинных и председателей отделов Московской епархии // официальный сайт Московской областной епархии, 11 марта 2010
 «Приятно видеть, что среди поступивших нет случайных в церкви людей…» // Журнал Московской Патриархии. 2012. — № 9. — С. 22;
 Песнопения для встречи и облачения архиерея // Журнал Московской Патриархии. 2013. — № 2. — С. 99-103.
 Проблема «добра» и «зла» в учении секты Виссариона («Церковь последнего завета») // bogoslov.ru, 13 мая 2014
 Представление основателя секты «Церковь последнего завета» Виссариона о Ветхом и Новом Заветах // bogoslov.ru, 30 мая 2014
 Епископ Зарайский Константин: Документ о Евхаристии лишь фиксирует традиции // «Православие и мир», 1 февраля 2015

Примечания

Ссылки 
 Константин, епископ Зарайский, викарий Московской епархии (Островский Илья Константинович) на сайте patriarchia.ru
 

Епископы Русской православной церкви
Преподаватели Коломенской духовной семинарии
Ректоры Коломенской духовной семинарии
Коломенская епархия